Фрэнк Маршалл:
 Маршалл, Фрэнк Джеймс (1877—1944) — американский шахматист.
 Маршалл, Фрэнк Уилтон (род. 1946) — американский кинопродюсер и режиссёр.
 Маршалл, Фрэнк (1883—1959) — испанский пианист (полное имя Фрэнк Маршалл Кинг).
 Маршалл, Фрэнк Дэвис (1905—1987) — американский журналист, писатель, поэт и политический активист.